Гарри Элмер Барнз (; 15 июня 1889, Оберн, Нью-Йорк — 25 августа 1968, Малибу, Калифорния) — американский  и .

Биография 
Первоначально работал в области всеобщей истории, почти вся его карьера была связана с Колумбийским университетом. Во время Первой мировой войны был сторонником вступления США в войну на стороне Антанты против Германии, но в конце 1930-х годов начал защищать внешнюю политику Германии и до конца жизни относился с симпатией к нацистскому режиму.

До Второй мировой войны Барнз успел получить признание в научном мире и высокие академические достижения, но позже оказался вне научного сообщества ввиду своих прогерманских взглядов и последующего отрицания Холокоста, одним из основоположников которого он являлся. Отрицание Холокоста Барнза сформировалось на основе мифа о том, что большинство евреев уцелело, переехав в другие страны. В 1968 году Барнс обвинил Израиль в получении денег от Германии за вымышленные еврейские трупы.

После 1945 года ни один издатель не хотел публиковать работы Барнза, поэтому он издавал их на собственные средства.

Барнз известен также как теоретик либертарианства.

Публикации 
 A History of the Penal, Reformatory and Correctional Institutions of the State of New Jersey, MacCrellish, 1918.
 History, Its Rise and Development: A Survey of the Progress of Historical Writing From its Origins to the Present Day, Encyclopedia Americana Corp., 1919, first published in 1919 edition of Encyclopedia Americana; The Social History of the Western World, Appleton, 1921.
 The Social History of the Western World, an Outline Syllabus, New York: D. Appleton, 1921.
 Sociology and Political Theory, a consideration of the sociological basis of politics, New York: Knopf, 1925, 1924.
 (Co-written with Karl Worth Bigelow and Jean Brunhes) The History and Prospects of the Social Sciences, New York: A. A. Knopf, 1925.
 Psychology and History, Century, 1925.
 The New History and the Social Studies, New York: The Century co., 1925.
 Ploetz’s Epitome of History, New York: Blue Ribbon, 1925.
 The Repression of Crime; Studies in Historical Penology, Montclair, N.J.: P. Smith, 1969, 1926.
 History and Social Intelligence, New York: A. A. Knopf, 1926.
 The Evolution of Penology in Pennsylvania; a study in American social history, Montclair, N.J.: Patterson Smith, 1968, 1927.
 (Co-written with Melvin M. Knight and Felix Fluegel) Economic History of Europe, Boston, New York: Houghton Mifflin, 1928.
 Living in the Twentieth Century; a Consideration of How We Go This Way, Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1928.
 In Quest of Truth and Justice; Debunking the War Guilt Myth, Chicago: National Historical Society, 1928.
 The Genesis of the World War; an Introduction to the Problem of War Guilt, New York: Knopf, 1929.
 (With Elisabeth A. Dexter and Mabel Walker) The Making of a Nation, Knopf, 1929.
 World Politics in Modern Civilization: The Contributions of Nationalism, Capitalism, Imperialism and Militarism to Human Culture and International Anarchy, Knopf, 1930.
 The Story of Punishment: A Record of Man’s Inhumanity to Man, Stratford, C., c. 1930, 2nd edition, 1972.
 Battling the Crime Wave: Applying Sense and Science to the Repression of Crime, Boston: Stratford, 1931.
 Can Man Be Civilized?, New York: Brentano’s, 1932.
 Prohibition Versus Civilization: Analyzing the Dry Psychosis, Viking, 1932.
 Money Changers vs. the New Deal; a Candid Analysis of the Inflation Controversy, New York: R. Long & R. R. Smith, 1934.
 The History of Western Civilization, New York: Harcourt, Brace and company 1935.
 Famous New Deals of History, New York: W.H. Wise & Co., 1935.
 An Economic History of the Western World, New York, Harcourt: Brace, 1937.
 (Co-written with Bernard Myers, Walter B. Scott, Edward Hubler and Martin Bernstein) An Intellectual and Cultural History of the Western World, New York: Random House, 1937, 1941, 1965.
 A History of Historical Writing, Norman: University of Oklahoma Press, 1938 revised edition New York : Dover Publications, 1963.
 (With Howard Beck and others) Social Thought From Lore to Science, two volumes, Heath, c. 1938, 3rd edition published in three volumes, Dover, 1961.
 Social Institutions In an Era of World Upheaval, New York: Prentice-Hall, 1942.
 (Co-written with Negley K. Teeters) New Horizons in Criminology; the American Crime Problem, New York: Prentice-Hall Inc, 1943; revised edition Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall, 1961, 1959.
 Pennsylvania Penology: 1944, Pennsylvania Municipal Publications Service, 1944.
 A Survey of Western Civilization, Crowell, 1947.
 Historical Sociology: Its Origins and Development; Theories of Social Evolution From Cave Life to Atomic bombing, New York: Philosophical Library, 1948.
 (Co-Edited with Howard Becker and Frances Bennett Becker) Contemporary Social Theory, New York: Russell & Russell, 1971, 1948.
 An Introduction to the History of Sociology, Chicago: University of Chicago Press, 1948.
 (Co-written with Oreen M. Ruedi) The American Way of Life; an Introduction to the Study of Contemporary Society, New York: Prentice-Hall, 1950.
 The Struggle Against the Historical Blackout, 1949, 9th edition, 1952. Author of booklets in his field.
 Society in Transition, New York: Greenwood Press, 1968
 Perpetual War for Perpetual Peace: A Critical Examination of the Foreign Policy of Franklin Delano Roosevelt and its Aftermath, New York: Greenwood Press, 1969, 1953. Available online.
 Blasting the Historical Blackout in Britain: Professor A. J. P. Taylor’s «The Origins of the Second World War»; its Nature, Reliability, Shortcomings and Implications, 1963.
 (With Nathan F. Leopold, Jr. and others) The Future of Imprisonment in a Free Society, St. Leonard’s House, 1965.
 Pearl Harbor after a Quarter of a Century, New York: Arno Press, 1972. ISBN 0-405-00413-3.
 Selected Revisionist Pamphlets, New York: Arno Press, 1972.
 The Chickens of the Interventionist Liberals Have Come Home to Roost; the Bitter Fruits of Globaloney, New York: Revisionist Press, 1973. ISBN 0-87700-194-4.
 Barnes Against the Blackout: Essays Against Interventionism, Institute for Historical Review, 1991. Anthology of Barnes' previous self-published essays on World War II.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Выпускники Колумбийского университета
Преподаватели Колумбийского университета
Преподаватели Новой школы
Отрицание Холокоста в США
Отрицатели Холокоста